Unterstein heißen folgende geographischen Objekte:

 Unterstein (Marktschellenberg), Ortsteil der Gemeinde Marktschellenberg, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Unterstein (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Unterstein (Scheidegg), Ortsteil des Marktes Scheidegg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Unterstein (Arenshausen), Landkreis Eichsfeld, Thüringen

 Unterstein (Gemeinde Kappel), Ortschaft von Kappel am Krappfeld, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Unterstein (Gemeinde Adnet), Ort bei Adnet, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Unterstein (Gemeinde Uttendorf), Ort bei Uttendorf, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Unterstein (Gemeinde St. Jakob in Defereggen), Einzelsiedlung von St. Jakob in Defereggen, Bezirk Lienz, Tirol